40 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego – jeden ze związków operacyjno-taktycznych  Imperium Rosyjskiego w czasie I wojny światowej. Rozformowany na początku 1918 r. 

Korpus wchodził w skład armii:
 8 Armii (2.10.1915 - 11.09.1916)
 Armii Specjalnej (15.09. - 22.10.1916)
 9 Armii (28.10.1916 - grudzień 1917)

Dowódcy Korpusu:
 gen. lejtnant S. A. Woronin (czerwiec - październik 1915)
 gen. lejtnant S. N. Delwig (październik 1915 - kwiecień 1916)
 gen. piechoty N. A. Kasztalinskij (kwiecień - listopad 1916)
 gen. lejtnant G. E. Berchman (listopad 1916 - kwiecień 1917)
 gen. lejtnant J. J. Biełozor (od kwietnia 1917)

Bibliografia 
 A. K. Zalesskij I mirowaja wojna. Prawitieli i wojennaczalniki. wyd. WECZE Moskwa 2000.

Armia Imperium Rosyjskiego